Les classes préparatoires aux grandes écoles de l'académie de Nice sont situées dans 7 lycées des Alpes-Maritimes et 3 lycées du Var.

Liste des classes préparatoires

Classes préparatoires scientifiques

Classes préparatoires littéraires

Classes préparatoires économiques et commerciales

Classement des classes préparatoires

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Classe préparatoire aux grandes écoles en France
 Liste des classes préparatoires aux grandes écoles en France

Liens externes 
 Classes préparatoires aux grandes écoles sur le site officiel du Ministère de l'Éducation nationale
 Site des associations de professeurs de classes préparatoires
 Liste officielle des CPGE au 16 juin 2011
 Site des classes préparatoires littéraires du lycée Dumont d'Urville
Classes littéraires :
  Présentation des différentes voies par le Ministère de l'Éducation nationale
 Annuaire des classes préparatoires littéraires françaises

Enseignement dans les Alpes-Maritimes
Enseignement dans le Var